Nihal (astronomia)
 Nihal (personaggio)